Сміт () — багатозначний термін, може означати особове ім'я, прізвище чи топонім або пов'язані з ними назви.

Персоналії 
 Сміт — список осіб з таким прізвищем.

Топоніми

Назви округів

 Сміт — округ у штаті Техас.
 Сміт — округ у штаті Канзас.
 Сміт — округ у штаті Міссісіпі.
 Сміт — округ у штаті Теннессі.
 Сміт — округ у штаті Вірджинія.
 Інше
 Сміт-Рівер () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Дель-Норте штату Каліфорнія.
 Сміт-Айленд () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Сомерсет штату Меріленд.
 Сміт Тауншип () — селище () у США, в окрузі Вашингтон штату Пенсільванія.

Острів Сміт () — острів, архіпелагу Південних Шетландських островів.
 Мис Сміт () — мис, що утворює північний край острова Сміт на Південних Шетлендських островах.

Сміт () — один з дев'яти округів (parishes) Бермудів.

Інше 
 11778 Кінгсфорд Сміт (11778 Kingsford Smith) — астероїд головного поясу, відкритий 16 жовтня 1977 року.
 Гренні Сміт () — популярний в Австралії, США та західноєвропейських країнах пізньозимовий сорт яблуні

Див. також 
 Містер та місіс Сміт